Список случаев высылки российских дипломатов и случаев высылки иностранных дипломатов из России содержит высылки дипломатов или, формально, объявления персонами нон грата дипломатических сотрудников МИДа России и, напротив, такие объявления в адрес дипломатических сотрудников других стран, сделанные МИДом России.

Персона нон грата (), буквально означающее «нежелательная персона», является юридическим термином, используемым в дипломатии для запрета въезда или пребывания в стране иностранного лица. Это наиболее серьёзная форма порицания, которую страна может применить к иностранным дипломатам, которые защищены от ареста и других обычных видов преследования дипломатическим иммунитетом.

Список

См. также 
 Список недружественных стран (Россия)

Примечания 

Внешняя политика России
Дипломатическое право
Списки:Политика